Epífanes (en griego Ἐπιφανής, «el Glorioso») es el sobrenombre de algunos reyes de la época helenística:
 Antíoco IV Epífanes (c. 215-164 a. C.), rey del Imperio seléucida;
 Antíoco XI Epífanes (reinó 95-92 a. C.), rey del Imperio seléucida;
 Ariarates VI Epífanes Filopátor (reinó 130-116 a. C.), rey de Capadocia;
 Ariarates VIII Epífanes (reinó 101-96 a. C.), rey de Capadocia;
 Antíoco IV Epífanes, último rey de Comagene, cuyo reinado tuvo lugar entre 38 y 72;
 Seleuco VI Epífanes (reinó 96-95 a. C.), rey del Imperio seléucida;
 Polixeno Epífanes Soter (c. 100 a. C.), rey indogriego;
 Ptolomeo V Epífanes (reinó 204-181 a. C.), rey de la dinastía ptolemaica.

También puede referirse a:
 Epífanes, legendario escritor gnóstico.